Ford Fairlane (Australië) - autotype van Ford voor de Australische markt
 Ford Fairlane (Amerika) - autotype van Ford voor de Amerikaanse markt
 The Adventures of Ford Fairlane